Proportionsschlüssel bezeichnet:
 Proportionsschlüssel (Architektur), Maßverhältnis in der mittelalterlichen Architektur der Romanik und Gotik
 Proportionsschlüssel (Kunst), Maßverhältnis in der bildenden Kunst insbesondere bei der Darstellung des Menschen